The Second Mate – film del 1929 diretto da J. Steven Edwards
 The Second Mate – film del 1950 diretto da John Baxter